La temporada 2012 del Campeonato Mundial de Turismos fue la novena temporada del WTCC y el octava desde su reaparición en 2005. Empezó en el Autódromo de Monza el 20 de marzo y finalizó con el Gran Premio de Macao en el Circuito da Guia el 18 de noviembre, después de veinticuatro carreras.

Escuderías y pilotos

Calendario

Clasificaciones

Campeonato de pilotos 
Sistema de puntuación:

Campeonato de Constructores

Trofeo Yokohama de Pilotos

Trofeo Yokohama de Escuderías

Referencias 

Campeonato Mundial de Turismos
Deportes de motor en 2012